El término Aiello, puede referirse a
 Annette Aiello, zoóloga, entomóloga, botánica, y profesora norteamericana
 Aiello Calabro, municipio italiano de la provincia de Cosenza
 Aiello del Friuli, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia,
 Aiello del Sabato, municipio o comuna de la provincia de Avellino, en la región italiana de Campania